Бюльбюлевые медососы () — род воробьиных птиц из семейства медососовых (Meliphagidae).

Этимология 
Название Pycnopygius — это сочетание греческих слов: puknos, означает «толстый» или «плотный», а -pugios означает «-задний» (от pugẽ: «зад»).

Описание 
Бюльбюлевые медососы внешне схожи с медососами рода Philemon, которые имеют меньшие размеры, с медососами Xanthotis flaviventer и с бурой иволгой (Oriolus szalayi). J. M. Diamond полагает, что сходство с более крупными видами является своего рода мимикрией, позволяющей бюльбюлевым медососам питаться среди них.

Ареал 
Обитают в холодных влажных лесах Новой Гвинеи. Обитают они на территории и Индонезии, и Папуа — Новой Гвинеи.

Систематика 
По предположению австралийского орнитолога Ричарда Шодда, бюльбюлевые медососы, наряду с представителями родов Melidectes, Ptiloprora, являются самыми древними представителями семейства. Шодд поместил роды крупных птиц (Melidectes, Pycnopygius, Anthochaera, Philemon, Acanthagenys, Entomyzon, Manorina, Meliphaga, Lichenostomus, Melithreptus) в одну ветвь.

Классификация 
На май 2020 года в род включают 3 вида:

Примечания

Литература 
 

Медососовые
Роды птиц